Miejscowości o tej nazwie:
 Christon – wieś w Anglii, w Somerset

Osoby o tym nazwisku:
 Shameka Christon – amerykańska koszykarka
 Semaj Christon – amerykański koszykarz